Adjetivo
 Associação Desportiva Jaraguá (atual Malwee/Jaraguá) — clube de futsal brasileiro da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina
 Associação Desportiva Jaruense
 Associação Desportiva Jequié
 Associação Desportiva Joaçaba
 Matriz adjunta

Desambiguações de siglas